Allegiance est le  studio du groupe de power metal grec Firewind.

Titres 
 Allegiance	
 Insanity	
 Falling To Pieces	
 Ready To Strike	
 Breaking The Silence	
 Deliverance	
 Till The End Of Time	
 Dreamchaser	
 Before The Storm	
 The Essence	
 Where Do We Go From Here?

Album musical sorti en 2006
Album publié par Nuclear Blast
Album de Firewind
Album publié par Century Media Records

sv:Firewind#Diskografi